Claude Simonet (1930) – dirigente sportivo ed ex calciatore francese
 Enrique Simonet (1866-1927) – pittore spagnolo
 François Simonet de Coulmier (1741-1818) – abate, psicoterapeuta e politico francese
 Henri Simonet (1931-1996) – economista e politico belga
 Jacques Simonet (1963-2007) – politico belga
 Max Simonet (...) – conduttore televisivo e doppiatore statunitense
 Sandro Simonet (1995) – sciatore alpino svizzero